Le Puy je název nebo součást názvu více francouzských obcí:

 Le Puy (Doubs) – obec v departementu Doubs
 Le Puy (Gironde) – obec v departementu Gironde
 Le Puy-en-Velay – obec v departementu Haute-Loire
 Le Puy-Notre-Dame – obec v departementu Maine-et-Loire
 Le Puy-Sainte-Réparade – obec v departementu Bouches-du-Rhône
 Saint-André-le-Puy – obec v departementu Loire
 Saint-Gérand-le-Puy – obec v departementu Allier 
 Saint-Romain-le-Puy – obec v departementu Loire
 Vals-près-le-Puy – obec v departementu Haute-Loire